USS Langley je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Langley (CV-1) 
 USS Langley (CVL-27)

Langley